Coatsworth ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Coatsworth (1893–1986), US-amerikanische Schriftstellerin
 Emerson Coatsworth (1854–1943), kanadischer Rechtsanwalt, Politiker und der 33. Bürgermeister von Toronto